Radiosonde peut référer à plusieurs appareils :

Météorologie 
 Une radiosonde est un appareil météorologique constitué d'un ensemble de capteurs pour mesurer les caractéristiques de l'atmosphère lors du vol d'un ballon-sonde ;
 Une catasonde est un type particulier de radiosonde lâché d'un avion et qui enregistre les mêmes données en descendant ;
 Un météorographe est l'ancêtre de la radiosonde moderne.

Aviation 
 Une radiosonde ou radioaltimètre est un appareil, à bord d'un aéronef, destiné à mesurer sa hauteur par rapport au sol ou la surface de l'eau sur le principe du radar.